Локализација се може односити на:
 Локализација (алгебра)
 Језичка локализација